Шигапов () — это фамилия:

  (род. 1981) — российский актёр театра и кино.
  (1968—2017) — российский журналист и писатель.
 Шигапов, Мансур Ахметович (1940—2022) — советский и российский артист театра, поэт, писатель.
  (1951—2020) — советский и российский музыкант.

  (род. 1971) — российская актриса театра.